

Unità di misura
 mcl (o μl) sigla del microlitro.

Sigle 
 Mantle Cell Lymphoma – linfoma mantellare
 Movimento Cristiano Lavoratori

Codici 
 MCL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Mckinley (Stati Uniti)
 mcl – codice ISO 639-3 della lingua macaguaje

Altro 
 MCL – 1150 nel sistema di numerazione romano